Taste the Whup at Oki Dog är Robert Johnson and Punchdrunks sjätte album som släpptes 21 september 2005 på bandets egna etikett Nilroy.

Låtar på albumet
 Oddball	
 International Bob 	
 Accokeek 	
 Assault On Descent Culture	
 We Deadl In Style 	
 Taste The Wup At Oki Dog	
 Stripsearched & Destroyed 	
 Atomic Powered Sining 	
 Apache	
 (not Exactly) Brill Building 	
 Sharecropping	
 Dwarfed By Spector 	
 Solna, Texas 	
 Genesis

Musikalbum 2005
Album av Robert Johnson and Punchdrunks